Příjmení Oniščuk (, ) nosí více osob:

 Alexandr Oniščuk (* 1975), americký (dříve ukrajinský) šachista
 Mykola Oniščuk (* 1957), ukrajinský politik, ministr spravedlnosti

Ukrajinská příjmení